Fosfor trisulfid se može odnositi na:

 Fosfor seskvisulfid
 DiFosfor trisulfid